Marian Strzelecki (1895-1946) – polski dziennikarz
 Marian Strzelecki (1924-1973) – polski malarz